Jablkovo kan syfta på:

Bulgarien 

 Jablkovo (distrikt i Bulgarien, Chaskovo), Obsjtina Dimitrovgrad, 
 Jablkovo (distrikt i Bulgarien, Kjustendil), obsjtina Kjustendil,